Парламентские выборы в Антигуа и Барбуде проходили 21 марта 2018 года для избрания членов Палаты представителей парламента Антигуа и Барбуды. Выборы проходили по 17 одномандатным округам и были назначены премьер-министром Гастоном Брауном на год раньше срока, чтобы показать инвесторам стабильность государства

Правящая Лейбористская партия увеличила своё представительство, получив 15 из 17 мест парламента, и осталась правящей силой Антигуа и Барбуды. Объединённая прогрессивная партия, официальная оппозиция в парламенте, получила лишь одно место, причём глава партии не был избран.

Результат

Примечания 

Март 2018 года
Выборы в Антигуа и Барбуде
2018 год в Антигуа и Барбуде
Антигуа и Барбуда
События 21 марта